В сезоне Russian Touring Car Championship 2011 года в рамках турнира проводились заезды в классах: Туринг, Супер-продакшн, Туринг-лайт, Национальный, LADA Granta, Митджет и Легендс.

Календарь RTCC на 2011 год 

 В конце августа произошло изменение календаря . вместо 6 этапа в Липецке и 7 этапа в Санкт-Петербурге , этапы пройдут  соответственно   6 этап в Санкт-Петербурге и 7 этап в Смоленской области.
6 этап RTCC пройдет в Санкт-Петербурге на  новом автодроме «Санкт-Петербург», а финал гоночной серии состоится  9 октября в Смоленске на автодроме «Смоленское кольцо».

 
Цитата:
 По не зависящим от организаторов RTCC  6 этап чемпионата России по автомобильным кольцевым гонкам состоится в Санкт-Петербурге, а не в Липецке. Проведение гонки «Липецкий подъем» стало возможным благодаря началу постройки завода «Yokohama». Однако к данному сезону его строительство не было завершено, и администрация Липецкой области не дала официального разрешения на проведение мероприятия.

Абсолютный личный зачёт «Туринг» 

 В соответствии со статьей 10.3  Общих условий и статьи 10.10.1 Регламента Чемпионата вычитаются 2-е худшие гонки

Зачетная группа «Супер-Продакшн» 

    В соответствии со статьей 10.3 Общих условий и статьи 10.10.1 Регламента Чемпионата вычитаются 2-е худшие гонки

Абсолютный зачёт «Туринг-Лайт» 

    В соответствии со статьей 10.3 Общих условий и статьи 10.10.1 Регламента Чемпионата вычитаются 2-е худшие гонки

Зачётная группа «Национальный» 

В соответствии со статьей 10.3 Общих условий и статьи 10.10.1 Регламента Чемпионата вычитаются 2-е худшие гонки

Официальные партнеры RTCC 
 Yokohama
 Альфа-банк

Информационные партнеры 
 Журнал «За рулём»
 Журнал «IgniTioNe»
 РИА Новости
 Независимая газета
 Auto.Lenta.ru
 Sports.ru
 Авторадио
 avtosport.ru

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии
 Результаты сезона на сайте Российской Автомобильной Федерации
 Твиттер серии

 

Россия
2011